„Форд Транзит Къриър“ (Ford Transit Courier) с пътнически вариант „Форд Турнео Къриър“ (Ford Tourneo Courier) е модел баничарки (сегмент M) на американската компания „Форд“, произвеждан от 2014 година.

Базиран на платформата на популярния малък автомобил „Форд Фиеста“, той е въведен като по-компактна алтернатива на „Форд Транзит Кънект“ и се сглобява в Гьолчук, Турция.

Бележки 

Транзит къриър
Многофункционални автомобили